Carolyn Goodman peut faire référence à :
 Carolyn Goodman (personnalité politique) (1939-), maire de Las Vegas depuis 2011.
  (1915-2007), psychologue